Kos je lahko:
 kos, vrsta ptic pevk z znanstvenim imenom Turdus merula
 Kos, pogost slovenski priimek
 Kos, grški otok v Egejskem morju
 Kosova graščina, na Jesenicah
 predmet, glede na število istovrstnih predmetov ali izločen (posamezen) del celote (kos torte, potice...)
 kos, del celote 
 KOS, Kontraobveščevalna služba JLA
 Kos, Črna gora